Аманжол Кузембайулы — ученый, один из ведущих специалистов по дореволюционной истории Казахстана, автор более 400 научных трудов, в том числе около 52 книг, учебников и монографий.

Родился Аманжол Кузембайулы 24 марта 1945 года в ауле Узынагаш Мендыгаринского района Костанайской области [1]. После окончания семилетней школы в родном ауле, он в 1960 году поступил в школу-интернат № 1 им. Ибрая Алтынсарина г. Костанай. В 1965 г. стал студентом исторического факультета Казахского университета. После окончания университета по направлению министерства работал в Карагандинском государственном университете им. Е.Букетова в должности преподавателя, доцента, профессора, заведующего кафедрой. Инициатор введения истории Казахстана как учебной дисциплины в учебные планы средних школ и вузов.

В 1989—1990 годы написал первую программу по истории Казахстана для средних школ и вузов, в 1990—1991 годах он составил учебную программу по интегрированному курсу «Моя республика» для профессионально-технических учебных заведений. Провел в эти годы в Алматы, Костанае и Таразе кустовые семинары с историками. Именно в эти годы он совместно с институтами усовершенствования учителей Карагандинской, Джезказганской, Торгайской и Костанайской областей принимал участие в подготовке и переподготовке учителей по дисциплине «История Казахстана», издал для них опорные конспекты.[2]

В 1993 году А.Кузембайулы был приглашен на должность заведующего вновь созданной кафедры Истории Казахстана Костанайского сельскохозяйственного института. В августе 1998 года назначен директором Северо-Казахстанского филиала Казахского государственного гуманитарно-юридического университета, первым проректором Северо-Казахстанской юридической академии.
В феврале 2004 г. он учредил негосударственный региональный институт исторических исследований, благодаря которому продолжается активная работа по изучению актуальных проблем истории Казахстана.

В 1972 г. А.Кузембайулы защитил кандидатскую, а в 1993 г. — докторскую диссертацию.[3] Его учебник по истории Казахстана пользуется заслуженной популярностью у студентов и учителей, переиздавался 7 раз и получил высокие отзывы специалистов. Идея непрерывной борьбы казахского народа за свою свободу и независимость проходит красной нитью во всех его работах.

А.Кузембайулы имеет свою четкую и твердую гражданскую позицию, которая ярко проявилась в конце 80-х — в начале 90-х годов. Он являлся активным участником политических событий тех лет. Был одним из лидеров движения «Азат» и одним из основателей Республиканской партии «Азат».
А.Кузембайулы имеет свою научную школу — им подготовлено 12 кандидатов, 2 доктора наук.

С сентября 2004 года профессор Аманжол Кузембайулы работает в Костанайском государственном педагогическом университете им У.Султангазина на должностях заведующего кафедрой истории Казахстана, декана исторического факультета, советника ректора, директора центра региональных исторических исследований. В настоящее время являеется профессором кафедры истории Казахстана. Читает авторский курс «Теория и методология истории» на русском и казахском языках.

Для студентов написаны учебные пособия «Тарих теориясы және методологиясы», «Тарихнама», «Деректану».

Ссылки 
 http://www.lib.ektu.kz/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=BOOCU_PRINT&P21DBN=BOOCU&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=fullw_print&C21COM=S&S21CNR=&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=Кузембайулы,%20Аманжол
http://www.lib.ektu.kz/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=BOOCU_PRINT&P21DBN=BOOCU&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=fullw_print&C21COM=S&S21CNR=&S21P01=0&
 S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=Кузембайулы,%20Аманжол
 http://www.lib.ektu.kz/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=BOOCU_PRINT&P21DBN=BOOCU&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=fullw_print&C21COM=S&S21CNR=&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=Кузембайулы,%20Аманжол

Историки Казахстана